Alexander Murray peut désigner :

 Alexander Edward Murray (1804-845), aristocrate britannique,  comte de Dunmore ;
 Alexander Murray (1755-1821), officier américain ;
 Alexander Murray (1810-1884), géologue écossais ;
 , politicien écossais ;
  (1775–1813) ;
 , amiral de la United States Navy  ;
 Alexander Murray ( Murray d'Elibank) (1870-1920), « le maître d'Elibank »  entre 1871 et 1912 ;
 Alexander Murray (1871-1962),  de Dunmore), vicomte Fincastle, homme politique britannique ;
 Alexander Murray Hannum (1923-2002), joueur et entraineur de basketball.